El Turó del Vilar és una muntanya de 933 metres que es troba al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès